Эрмес Пенья Торрес (, 7 апреля 1938, Куба — 18 апреля 1964, Аргентина) — член движения 26 июля, участник Кубинской революции и заместитель Хорхе Масетти в Партизанской армии народа.

Революционеры Аргентины
Революционеры Кубы
Партизаны